Николай Викторович Томилин (24 сентября 1944, Ленинград — 4 августа 2009) — российский ученый-биолог, специалист в области молекулярных механизмов репарации ДНК, факторов стабильности генома, член-корреспондент РАН (2000).

Биография 
Родился 24 сентября 1944 года в г. Ленинграде. В 1968 году окончил Первый Ленинградский медицинский институт и аспирантуру Института цитологии АН СССР. Работал там же в лаборатории радиационной цитологии. В 1983—2009 гг. заведующий лабораторией стабильности хромосом и клеточной инженерии. В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию («Узнавание дефектов структуры ДНК УФ-эндонуклеазой»), в 1979 году — докторскую диссертацию («Энзиматические механизмы репарации ДНК и генетическая стабильность клетки») по специальности «биохимия». В 1986 году присвоено звание профессора по специальности «молекулярная биология». В 2000 году избран членом-корреспондентом РАН. Умер 4 августа 2009 года.

Научные интересы 
 молекулярные механизмы поддержания стабильности хромосом,
 репарация ДНК, рекомбинация, изменения хроматина по время репарации ДНК,
 перестройки генома, вызываемые некодирующей ДНК.

Публикации 
Опубликовал более 200 печатных работ, три обзора в международных изданиях (1989, 1999, 2008), одну монографию:
 Томилин Н. В.  Генетическая стабильность клетки / Отв. ред. В. Д. Жестяников. — Л. : Наука : Ленингр. отд-ние, 1983. — 156 с.

Награды и звания 
Награждён орденом Дружбы народов (1986).

Примечания

Источники 
 Томилин Николай Викторович.
 Его статьи в РИНЦ